lektor (nastavnik), nastavnik praktičar na visokim školama
 lektor (ispravljač tekstova)
 lektor (crkva), u crkvi
 lektor (kazalište), u kazalištu